Seznam naselij v Sloveniji, imena na B.

Seznam

Viri
 

B